Der Begriff Local Government Area (LGA, dt. lokales Verwaltungsgebiet) wird in folgenden Staaten verwendet:

 Australien, siehe Local Government Area (Australien)
 Gambia, siehe Verwaltungsgliederung Gambias
 Nigeria, siehe Local Government Areas in Nigeria